SVQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto San Pablo, Siviglia, Spagna